Rho (eiland), een Grieks eiland;
Rho (letter), een letter uit het Griekse alfabet;
Rho (stad), een plaats in de Italiaanse provincie Milaan;
Dichtheid (natuurkunde), een grootheid die uitdrukt hoeveel massa van een materiaal aanwezig is in een bepaald volume;
Soortelijke weerstand, de grootheid wordt hierin gebruikt om de soortelijke weerstand aan te tonen.

of de volgende personen:
 Anita Rho (1906-1980), Italiaans vertaalster
 Antonio da Rho (1398-1450), Italiaans humanist
 Manlio Rho (1901-1957), Italiaans schilder
 Mannque Rho (1936), Zuid-Koreaans kernfysicus